STAN ist die Abkürzung für:

 Stärke- und Ausrüstungsnachweisung
 Starostové a nezávislí (Bürgermeister und Unabhängige), tschechische Partei
 Stellen- und Ausrüstungsnachweis (NVA-Bezeichnung)

Abkürzung